Лазаревка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лазаревка (d) — бывшая деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Лазаревка — посёлок в Гомельской области.

Казахстан 
 Лазаревка (d) — бывший населённый пункт в Акмолинской области.
 Лазаревка (d) — бывший населённый пункт в Восточно-Казахстанской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лазаревка — село в Симферопольском районе Крыма.
 Лазаревка — село в Советском районе Крыма.

Россия 
 Лазаревка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Лазаревка — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Лазаревка (d) — бывший населённый пункт в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Лазаревка — бывшее название курортного посёлка Лазаревское в Краснодарском крае.
 Лазаревка (d) — бывший посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, ныне часть Выборга.
 Лазаревка — деревня в Каширском районе Московской области.
 Лазаревка — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Лазаревка (d) — бывшая деревня в Краснозоренском районе Орловской области, ныне часть села Покровского.
 Лазаревка — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Лазаревка (d) — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Лазаревка (d) — бывший населённый пункт в Берёзовском районе Пермского края.
 Лазаревка — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Лазаревка — деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Лазаревка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Лазаревка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Лазаревка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Лазаревка (d) — бывшее село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Лазаревка (d) — бывшее село в Шосткинском районе Сумской области, ныне микрорайон Шостки.
 Лазаревка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Лазаревка — село в Менском районе Черниговской области.

Реки 
 Лазаревка — река в Усть-Цилимском районе Республики Коми, приток Уежного Шара, протоки Печоры.
 Лазаревка (d) — река в городском округе Семёновский Нижегородской области, приток Линды.
 Лазаревка (d) — река в Берёзовском районе Пермского края, приток Барды.
 Лазаревка (d) — река в Карагайском районе Пермского края, приток Малой Нии.
 Лазаревка (d) — река в Дальнереченском районе Приморского края, приток Малиновки.

Разное 
 Лазаревка — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также 
 Левая Лазаревка (d) — река в Яковлевском районе Приморского края.
 Новая Лазаревка — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Михайло-Лазаревка (d) — бывшее село в Лутугинском районе Луганской области.
 Лазоревка